Aquarela Brasileira 3 é o terceiro repertório do álbum do cantor Emílio Santiago, lançado em setembro de 1990, pela Som Livre.

Faixas

Lado A
 Verdade chinesa (Gilson, Carlos Colla)
 Deslizes (Paulo Massadas, Michael Sullivan)
Oceano (Djavan)
 Pois é (Ataulfo Alves)
Vai mesmo (Ataulfo Alves)
Leva meu samba (Mensageiro) (Ataulfo Alves)
 A saudade mata a gente (Antônio Almeida, João de Barro)
No rancho fundo (Ary Barroso-Lamartine Babo)
 Nua idéia (Leila XII) (Caetano Veloso, João Donato)
Lua dourada (Leila VI) (João Donato-Fausto Nilo)

Lado B
 Vira virou a Mocidade chegou (GRES Mocidade Independente de Padre Miguel) (Toco, Tiãozinho da Mocidade, Jorginho Medeiros)
E o samba sambou (GRES São Clemente) (Helinho 107-Mais Velho-Nino-Chocolate-Alceu Maia)
E deu a louca no barroco (GRES Estação Primeira de Mangueira) (Hélio Turco-Jurandir-Alvinho)
Os heróis da resistência (GRES Acadêmicos de Santa Cruz) (Zé Carlos-Carlos Henri-Carlinhos de Pilares-Toda-Mocinho-Luiz Sergio)
Todo mundo nasceu nú (GRES Beija-Flor de Nilópolis) (Betinho-Jorginho-Bira-Aparecida)
Sou amigo do rei (GRES Acadêmicos do Salgueiro) (Alaor Macedo-Arizão-Demir-Pedrinho da Flor-Fernando Baster)
 Dias de lua (Claudio Cartier, Marco Aurélio, Paulo César Feital)
 Não quero mais amar ninguém (Zé da Zilda, Carlos Cachaça, Cartola)
Peito vazio (Cartola-Élton Medeiros)
Acontece (Cartola)
 Nervos de aço (Lupicínio Rodrigues)
Nunca (Lupicínio Rodrigues)
 Este seu olhar (Tom Jobim)
Se queres saber (Peterpan)
Alguém como tu (José Maria de Abreu-Jair Amorim)

Álbuns de 1990
Álbuns de música popular brasileira
Álbuns em língua portuguesa